Edmundo ist der Künstlername folgender Personen:

 Edmundo (Fußballspieler, 1963) (Joaquim Pascoal da Silva; * 1963), portugiesischer Fußballspieler 
 Edmundo (Fußballspieler, 1970) (Raimundo Clementino da Silva; * 1970), brasilianischer Fußballspieler 
 Edmundo (Fußballspieler, 1971) (Edmundo Alves de Souza Neto; * 1971), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Edmundo Silva